Маргарета Френска или Маргарита, Маргьорит () може да се отнася за:

 Маргарета Френска (1158–1197), дъщеря на френския крал Луи VII, съпруга на Хенри Млади, крал на Англия
 Маргарета Френска (1254–1271), дъщеря на френския крал Свети Луи IX, съпруга на херцог Йохан I от Брабант
 Маргарета Френска (1282–1318), дъщеря на френския крал Филип III, съпруга на Едуард I, крал на Англия
 Маргарета Френска (1288-1294), дъщеря на френския крал Филип IV Хубави
 Маргарета Френска (1312–1382), дъщеря на френския крал Филип V, съпруга на граф Лудвиг I от Фландрия
 Маргарета Френска (1347-1352), дъщеря на френския крал Жан II Добрия
 Маргарета Френска (1492-1549) или Маргарита Наварска, сестра на френския крал Франсоа I
 Маргарита Френска (1523-1574) или Маргарита Валоа, дъщеря на френския крал Франсоа I, съпруга на херцог Емануел Филиберт Савойски
 Маргарита Валоа (1553–1615), дъщеря на френския крал Анри II, съпруга на Анри IV дьо Бурбон, крал на Франция